Франтишек Дибарбора (; 19 ноября 1916 года, Братислава, Австро-Венгрия — † 4 сентября 1987 года, Братислава, Чехословакия) — словацкий актёр.

Его дед Джакомо Ди Барбора был итальянским предпринимателем родом из городе Удине, он владел фабрикой по производству текстильных красок недалеко от Вены. После пожара на фабрике он переехал в Братиславу. У него было восемь детей, отец Франтишека — Филип Дибарбора — был железнодорожником. По инициативе отца Франтишек параллельно учёбе в гимназии учился в Братиславской музыкально-драматической академии (окончил в 1938 году) у Янко Бородача. После окончания академии Франтишек стал практикантом в драматической труппе Словацкого национального театра. За исключением 1940-1942 годов, когда он был актёром Оперного отделения Словацкого национального театра, и 1946-1952 годов, когда он играл на Новой сцене, Франтишек Дибарбора состоял в труппе Драматического отделения Словацкого национального театра. Он не переставал играть в спектаклях даже после ухода на пенсию в 1982 году. В театре им было создано более 180 образов, и не только комедийных. К наиболее известным постановкам, в которых он участвовал, относятся «Братья Карамазовы», «Ревизор», «Йожко Пучик и его карьера», «Инкогнито», «Виндзорские жеманницы», «Пока петух не запоёт». Он был популярным эстрадным артистом, создал много образов на телевидении и на радио. Он также работал педагогом в Братиславской высшей школе исполнительного искусства. В 1986 году он получил звание заслуженного артиста Чехословакии.

В молодости Франтишек Дибарбора играл в футбол (за «Слован») и хоккей на позиции вратаря, сыграл три игры за сборную Словакии.

Умер от последствий автомобильной аварии, которая усугубила уже существовавшие у него проблемы с сердцем.

К столетию со дня рождения Дибарборы была выпущена почтовая марка.

Фильмография

Литература 
 Alena Čisáriková, Roman Slušný, Peter Valo: Nezostalo po nich ticho — 12 osobností očami ich blízkych, Forza Music, 2009, ISBN 978-80-89359-12-7, (12 osobností: Jaro Filip, Stano Radič, Pavol Juráň, Elena Galanová, Ondrej Nepela, Vladimír Dzurilla, František Dibarbora, Ivan Krajíček, Zora Kolínska, Karol Duchoň, Vladislav Müller, Gustáv Valach)

Примечания 

Персоналии:Братислава
Футболисты по алфавиту
Футболисты Словакии
Игроки ФК «Слован» Братислава
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Словакии
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Актёры Чехословакии
Педагоги Чехословакии